Tingberg kan syfta på:

 Tingberg, Øyers kommun – centralort i Øyers kommun, Oppland fylke, Norge
 Tingberg (hållplats) – en hållplats på Bergslagsbanan 1877-1905
 Tingbergs kulle – Ale härads avrättningsplats.
 Tingberg (efternamn) – ett svenskt efternamn som 2015 bars av 114 personer.

Se även
 Tingberget
 Tingbergsvallen

Referenser

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn